U slavenskoj mitologiji Nava predstavlja nerealan, nematerijalan, zagrobni, nevidljiv, hipotetičan svijet, uključujući lažnu hipostaziju bića.

Vidi još 
Slavenska mitologija

Slavenska mitologija